L'antiga carretera C-1413, actualment inexistent, enllaçava les poblacions de Molins de Rei, al Baix Llobregat i els Hostalets de Balenyà, al terme municipal de Balenyà, a Osona.

Actualment aquesta carretera subsisteix en dos dels seus trams:
 C-1413a: carretera de Molins de Rei a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, passant per El Papiol (Baix Llobregat), Rubí (Vallès Occidental), Sabadell (Vallès Occidental) i Sentmenat (Vallès Occidental).
 C-1413b: carretera de la C-59 a Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental, als Hostalets de Balenyà, a Osona